Hult eller Hulth kan syfta på:

 -hult – ett led i sydsvenska ortnamn
 Hult, Ale kommun – en småort i Ale kommun
 Hult, Eksjö kommun – en tätort i Eksjö kommun
 Hult, Falu kommun – en bergsmansgård i Falu kommun
 Hult, Hylte kommun – en ort i Hylte kommun
 Hult, Kristinehamns kommun – en ort i Kristinehamns kommun
 Hult, Mörbylånga kommun – en småort i Mörbylånga kommun på Öland
 Hults socken – en socken i Småland
 Hults landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1951
 Hults församling – en tidigare församling i Linköpings stift –2018
 Hult-Edshults församling - en församling i Linköpings sfit 2018–
 Hults kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Hult-Edshults församling
 Hults distrikt –  ett distrikt i Eksjö kommun och Jönköpings län 2016–
 Hultsbruk – en småort och bruksegendom i Norrköpings kommun
Hult (naturreservat) - ett naturreservat i Karlskoga kommun
 Hult Healey – en svensk sportbil
 Hult (efternamn) – ett efternamn

Se även
 Hulth